Arrowsmith kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Arrowsmith (udde),

USA 

 Arrowsmith (ort), Illinois, McLean County,

Se även 
Mount Arrowsmith

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar